Österbådan kan syfta på följande platser:

Åland 

 Österbådan (väst Fiskö, Brändö, Åland), 
 Österbådan (norr Jurmo, Brändö, Åland),